Анферни Деон «Пенни» Хардуэй (, родился 18 июля 1971 года, Мемфис, Теннесси, США) — бывший американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции легкого форварда, атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Наибольших успехов достиг, выступая за «Орландо Мэджик». Хардуэй несколько раз включался в сборную всех звезд НБА, но постоянные травмы не дали возможности реализовать весь потенциал. 12 декабря 2007 года был отчислен из «Майами Хит».

Ранние годы 
Анферни Хардуэй родился в Мемфисе 18 июля 1971 года. В возрасте пяти лет он был оставлен на попечении бабушки, под чьим присмотром и вырос. Жил Хардуэй в криминальном районе, поэтому, будучи подростком, подвергся уличному ограблению, в ходе которого получил огнестрельное ранение в ногу.

Карьера в НБА

Майами Хит (2007—2008) 
9 августа 2007 года Хардуэй подписал контракт с «Майами Хит» на минимальный срок, воссоединившись со своим бывшим напарником по «Орландо Мэджик» Шакилом О’Нилом. В клубе, впервые за свою карьеру, выступал не под 1 номером, а под 7. 12 декабря 2007 года его контракт был выкуплен, чтобы освободить место для свободного агента Люка Джексона. В 16 играх сезона он в среднем набирал по 3,8 очка и делал 2,2 подбора, 2,2 передачи и 1,9 перехватов. Его лучшей игрой в этом сезоне стала игра против Нью-Джерси Нетс 17 ноября, когда он попал 6 раз из 6, набрав 16 очков.

После НБА 
Завершив карьеру игрока, Хардуэй вернулся в родной Мемфис, где начал работать с подростками из неблагополучных районов, в итоге став тренером баскетбольной команды той школы, где он учился сам. С его приходом команда стала одной из лучших в штате, успеваемость школьников улучшилась, а самого Пенни местные жители теперь зовут «Тренер Картер».

В 2018 году Хардуэй стал главным тренером мужской баскетбольной команды университета Мемфиса «Мемфис Тайгерс».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на nba.com
 Classic Lil Penny Nike Commercial
 Official Web Site
 Basketball-Reference Player Page
 Database Basketball Player Page
 

Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Олимпийские чемпионы от США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Тайгерс» (баскетбол)
